Сен-Жульєн-д'Одд (Saint-Julien-d'Oddes. муніципалітет у Франції , у регіоні Рона-Альпи , департамент Луара .
 Крістофер Додд (Кріс Додд) (; повне ім'я Крістофер Джон Додд, ;  , Віллімантік, Коннектикут) — американський політик, сенатор США.